Dieser Artikel enthält die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Wimbledon Championships 1971 im Herreneinzel. Insgesamt nahmen 96 Spieler an der Qualifikation um die 12 Startplätze der Hauptrunde teil.

Ergebnisse

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Obere Hälfte 5

Obere Hälfte 6

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Untere Hälfte 5

Untere Hälfte 6

Weblinks 
 The Championships 1971: Qualifying Gentlemen's Singles. In: wimbledon.com (englisch).

Herreneinzel (Qualifikation)
1971